Název Brezová může být:
 Brezová (folklorní soubor), folklorní soubor na Slovensku
 Brezová (Branisko), vrch (1 041,8 m n. m.) v Branisku
 Brezová (Levočské vrchy), vrch (947 m n. m.) v Levočských vrchách
 Brezovský potok (Myjava), alternativní název pro Brezovský potok, přítok Myjavy
 zkrácený název 
 města Brezová pod Bradlom
 obce Silická Brezová

Reference

Související rozcestníky 
 Březová